Bonyadi ist der Familienname folgender Personen:

 Farhintaj Bonyadi (* 1934 oder 1935), US-amerikanische Pokerspielerin
 Farzad Bonyadi (* 1961), US-amerikanischer Pokerspieler